Trojský slalomový kanál, oficiálně Centrum vodních sportů Praha – Troja, je pražské vltavské sportoviště určené pro vodní slalom a rafting. Jde o bývalou vorovou propust Trojského jezu (řkm 45,70). Umělou divokou vodu provozuje oddíl USK Praha. Kanál je díky své poloze na nezamrzající řece Vltavě uprostřed českého hlavního města v celoročním provozu.

Kanál se nalézá při pravém břehu Vltavy v Praze 8 v Troji nedaleko od Trojského zámku a Pražské zoologické zahrady. Jde o významné pražské sportoviště, každý rok se zde pravidelně každoročně konají závody ve vodním slalomu O cenu Troského koně, které někdy bývají i součástí Světového poháru ve vodním slalomu, v roce 2006 se zde konalo Mistrovství světa ve vodním slalomu 2006, v roce 2013 se zde konalo Mistrovství světa ve vodním slalomu 2013. Dokonce se tu v roce 2020 i přes nepříjemné podmínky spojené s pandemií Koronaviru uspořádalo mistrovství Evropy. Kromě závodění kanál slouží pro výcvik a trénink kanoistů a raftařů, cvičí zde i vodní záchranáři, slouží i pro výuku studentů.

Délka zdejší slalomové tratě činí 410 metrů, šířka 12 až 14 metrů, umělé překážky na dně kanálu jsou tvořeny betonovými panely, starými pneumatikami naplněnými betonem a dřevěnými trámy. V roce 2012 proběhla rekonstrukce překážek na některých místech v kanále a vyměnily se za nové plastové překážky, které jsou mobilní a lze je přesouvat dle potřeby. Průměrný průtok vody zde dosahuje 13 až 16 metrů kubických za sekundu, vodácká obtížnost je zde klasifikována na stupni WW III-IV. Celkové převýšení činí 3,6 metru.

Umělá slalomová dráha vznikla na počátku 80. let 20. století, první závody se zde uskutečnily v roce 1981, první mezinárodní závody zde pak proběhly o rok později. Areál byl postupně dostavován během 90. let.

V přilehlém areálu se nachází loděnice FTVS včetně nezbytného zázemím pro sportovce, diváky a návštěvníky (toalety, restaurace, šatny, tělocvičny apod.).

Povodně 
 V roce 2002 v srpnu toto sportovní zařízení těžce poškodily katastrofální povodně na Vltavě.
 Areál postihla v červnu roku 2013 další velká povodeň a ohrozila tak pořádání Mistrovství světa ve vodním slalomu 2013, ale i přesto se tato akce v původně plánovaném termínu uskutečnila. Během povodně byla poničena značná část loděnice a také vrchní část kanálu, která byla poničena vodou unášeným kontejnerem.

Plány do budoucna 
Podle plánu by zde v budoucnu mohl vzniknout víceúčelový areál vodních sportů určený nejen pro sportovce, ale i pro nejširší veřejnost. Zároveň by tu mezi lety 2021 a 2024 měla vzniknout druhá umělá dráha pro slalom na divoké vodě.

Související články 
 Mistrovství světa ve vodním slalomu 2006
 Mistrovství světa ve vodním slalomu 2013
 Závod o cenu Trojského koně
 Stanislav Ježek
 Povodeň v Čechách 2013

Externí odkazy 
 
 

Sportovní zařízení v Praze
Umělé dráhy pro slalom na divoké vodě v Česku
Doprava v Troji
Sport v Troji
Stavby v Troji
Postaveno v Česku 1983
Vodní doprava v Praze
Vodní sporty v Praze